Kwaliteit (eigenschap): is een onderscheidend kenmerk of het geheel van eigenschappen van een object
 Kwalitatieve bepaling: in de analytische chemie de bepaling welke stoffen of componenten aanwezig zijn
 Kwalitatief kenmerk: in de statistiek het tegendeel van kwantitatief; kenmerken die niet in een getal zijn uit te drukken